Disponível (canção)
 Disponível (álbum de Lexa)
 Disponível (álbum de Santa Geração)

Desambiguação